Criscito è un cognome che può riferirsi a:
Domenico Criscito, è un calciatore italiano
Pasquale Di Criscito, è stato un pittore italiano